Князь Алекса́ндр Алексе́евич Кропо́ткин (1841—1886) — русский математик, популяризатор астрономии, брат теоретика анархизма Петра Алексеевича Кропоткина.

Биография 
Родился  года в семье генерал-майора Алексея Петровича Кропоткина (1805—1871).
 
Помещал статьи по астрономии и небесной механике в «Русском богатстве» и специальных французских и английских журналах и публицистику в сибирской прессе. 

При возвращении из Европы в Россию в 1876 году был арестован полицией. В заключении начальника III отделения по его делу говорилось, что вины, предусмотренной законом о наказаниях по политическим преступлениям, за ним нет, но он обнаружил «крайне вредный» образ мыслей, и потому его дело было разрешено не судебным, а административным порядком. Обвинялся в том, что помогал сбежавшему из Петропавловской крепости и проживавшему за границей брату Петру, за что и был сослан в Томскую губернию до 3 сентября 1886 года. Участвовал в издании газеты «Сибирский вестник».

Перед окончанием ссылки жена с тремя малолетними детьми была отправлена им к родственникам в Харьковскую губернию, куда он намеревался отправиться из Сибири. Однако  года князь Кропоткин застрелился из револьвера. И хотя «после отъезда семьи, он начал вести не совсем регулярную жизнь, но побудительной причины лишить себя жизни у него не было».

Семья и дети 
 Сын — Николай Александрович (1878—1949);
 Внук — Пётр Николаевич (1910—1996).

Примечания

Литература 
 
 Милевский О.А. История одного выстрела: самоубийство А.А. Кропоткина // Вестник Томского государственного университета. История. 2017. №46. С. 5-12.

Ссылки
 Биография, фото.

Александр Александрович
Астрономы по алфавиту
Астрономы России
Математики по алфавиту
Математики Российской империи
Ссыльные в Томске
Застрелившиеся в Российской империи
Астрономы XIX века